Q13  est un sigle qui peut faire référence à :
 Espadon (Q13), un sous-marin thermique de la Marine nationale française ;
 Malformations congénitales de la chambre antérieure de l'œil, d'après la classification internationale des maladies.

Voir aussi
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres